Crux oder Krux (lateinisch crux „Kreuz“) steht für:

 Crux (Linux-Distribution) 
 lateinischer Name des Sternbilds Kreuz des Südens
 Krux (Band), schwedische Doom-Metal-Band
 schwerste Passage einer Kletterroute oder eines Boulders, siehe Schlüsselstelle
 Crux (Jugendpastorales Zentrum) in Köln
 Crux-la-Ville, französische Gemeinde im Département Nièvre

Crux ist der Familienname folgender Personen:
 Marianne Crux (1772–nach 1807), deutsche Sängerin, Violinistin und Pianistin
 Peter Crux (um 1750–1823), deutscher Tänzer und Ballettmeister

Siehe auch:
 Experimentum crucis
 Crooks
 Crookes